Miejscowości w USA:
 Oil Trough – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
Gminy w USA:
 Oil Trough (ang. Oil Trough Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence